П'єлешть () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 П'єлешть () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни П'єлешть.
 П'єлешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Котмяна.